Kleffner ist der Familienname folgender Personen:

 Frank R. Kleffner (1925–2015), US-amerikanischer Logopäde
 Heike Kleffner (* 1966), deutsche Journalistin und Autorin
 Heinrich Kleffner (1840–1891), Schweizer Architekt
 Josef Kleffner (1890–1966), deutscher Politiker (CDU)

Siehe auch:
 Landau-Kleffner-Syndrom